Der Lion’s Cup 1983 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 19. bis 21. November 1983 statt.

Einzel

Weblinks 
 
 tennisforum.com

WTA Tour 1983
Tennisturnier in der Präfektur Tokio